Oberweis ist der Name von

 Oberweis, deutsche Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Oberweis (Gemeinde Laakirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Laakirchen, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Oberweis (Gemeinde Gschwandt), Ortschaft der Gemeinde Gschwandt (bei Gmunden), Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Schloss Oberweis, Laakirchen
 Marc Oberweis (* 1982), luxemburgischer Fußballspieler